Silvestre est un nom propre, variante de Sylvestre, qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Silvestre est un prénom masculin, variante plus rare de Sylvestre.

Silvestre est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Silvestre Ventura († 1348), bienheureux, convers camaldule à Florence ; fêté le 9 juin.

Personnalités portant ce patronyme 

 Israël Silvestre, graveur du 
 Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), orientaliste français ;
 Armand Silvestre voir Paul-Armand Silvestre
 Armando Silvestre (1926-), acteur mexicain ;
 Augustin-François de Silvestre (1762-1851), vulgarisateur scientifique ;
 Charles Silvestre (1889-1948), écrivain français ;
 Cindy Silvestre (née en 1993), boxeuse professionnelle française de muay-thaï ;
 Edney Silvestre (né en 1950), journaliste et écrivain brésilien ;
 Fabio Silvestre (1990-), coureur cycliste portugais.
 Franck Silvestre (1967-), footballeur français ;
 Israël Silvestre (1621-1691), dessinateur et graveur lorrain ;
  (1989-), boxeur mexicain ;
 Joseph-Balthazar Silvestre (1791-1869), paléographe, calligraphe et peintre miniaturiste ;
 Léon Silvestre (1896-1965), homme politique français ;
 Louis de Silvestre (1675-1760), peintre d’histoire et de portraits lorrain, troisième fils du graveur Israël Silvestre ;
  Félix Silvestre (1851-1914), général de division français ;
 Marie-Maximilienne de Silvestre (1707-1798), peintre française ;
 Matías Silvestre (1984-), footballeur argentin ;
 Mikaël Silvestre (1977-), footballeur français ;
 Paul Silvestre (1884-1976), sculpteur français ;
 Paul-Armand Silvestre (1837-1901), poète français ;
 Sonia Silvestre (1952-2014), chanteuse dominicaine.

Références

Patronyme français